Een verkeersweg:
 N153 (België)
 N153 (Frankrijk)
 N153 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing